Troost ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Troost (1954–2023), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Politiker (Die Linke)
 Ernest Troost (* 1953), US-amerikanischer Komponist und Musiker
 Gerard Troost (1776–1850), niederländisch-US-amerikanischer Geologe, Paläontologe und Zoologe
 Gerdy Troost (1904–2003), deutsche Architektin
 Gerhard Troost (1906–1999), deutscher Önologe an der Forschungsanstalt Geisenheim
 Herman Troost (* 1943), niederländischer Politiker
 J. Maarten Troost (* 1969), niederländisch-US-amerikanischer Reiseschriftsteller
 Jakob Troost (1820–1899), katholischer Theologe
 Johann Caspar Troost II (1759–1830), rheinischer Textilfabrikant
 L. Troost, französischer Forscher
 Paul Ludwig Troost (1878–1934), deutscher Architekt
 Sjaak Troost (* 1959), niederländischer Fußballspieler
 William Troost-Ekong (* 1993), nigerianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Trost (Begriffsklärung)
 Troest